Chuck Mosley (1958) – cantante statunitense
Glenn Mosley (1955) – ex cestista statunitense
Ian Mosley (1953) – batterista britannico di rock progressivo
Judy Mosley (1968-2013) – cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
Karla Mosley (1981) – attrice statunitense
Lacey Mosley, meglio nota come Lacey Sturm (1981) – cantante statunitense
Max Mosley (1940-2021) – dirigente sportivo britannico, già presidente della FIA
Michael Mosley (1978) – attore statunitense
Oswald Mosley (1896-1980) – politico britannico
Paul Mosley (...) – economista britannico
Roger E. Mosley (1938-2022) – attore statunitense
Sean Mosley (1989) – ex cestista statunitense
Shane Mosley (1971) – pugile statunitense
Timothy Mosley (1971) – produttore discografico, beatmaker, rapper e cantautore statunitense
Walter Mosley (1952) – scrittore statunitense
William Mosley (1989) – cestista statunitense

Pagine correlate
C.J. Mosley